

Afghanistan
Dasht-e Borsoneh, villaggio afgano nella provincia di Bamyan
 Deserto di Dasht-e Leili, sito del massacro di Dasht-e Leili
Dashti Margo, deserto afgano

Armenia
Dasht (Armenia), città armena nella provincia di Armavir

Iran
Dashti (Iran), centro amministrativo del distretto di Dashti
Dashti County, suddivisione della provincia di Bushehr
Dasht-e-Azadegan, provincia iraniana
Dasht-e Kavir, deserto iraniano
Dasht-e Lut, deserto iraniano
Dashti, provincia iraniana
Dasht (Tajikistan), sede del campo dell'University of Central Asia

Pakistan
Dasht (Kharan), città pakistana nel distretto di Kharan nella provincia di Balochistan
Dasht-e-Goran, città pakistana nel distretto di Kalat nella provincia di Balochistan